Taba peut être :
Taba, village égyptien près de l'extrémité nord du golfe d'Aqaba et de la frontière israélienne ;
Taba, localité du Rwanda;
Taba, localité du Bhoutan.
Taba, une langue d'Indonésie.

Homonymie de toponyme